Acapulco est à l'origine le nom d'une ville mexicaine, mais ce nom apparaît aussi dans d'autres contextes.

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 (6349) Acapulco est un astéroïde de la ceinture principale.
 La météorite d'Acapulco, ou simplement Acapulco, est une météorite tombée en 1976 près d'Acapulco, au Mexique. C'est une achondrite primitive, devenue le prototype du groupe des acapulcoïtes.

Biologie 
 Escaphiella acapulco est une espèce d'araignées aranéomorphes, de la famille des Oonopidae.
 Konetontli acapulco est une espèce de scorpions, de la famille des Vaejovidae.

Sciences humaines et sociales

Histoire 
 Le marquisat d'Acapulco est un titre nobiliaire espagnol créé en 1728.
 Le siège d'Acapulco est un épisode de la guerre d'indépendance du Mexique, qui a eu lieu le  à Acapulco, dans l'État de Guerrero.

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Acapulco Shore est une émission de téléréalité mexicaine.
 Agence Acapulco (Acapulco H.E.A.T.) est une série télévisée franco-américaine.
 Gossip Girl: Acapulco est une série télévisée dramatique mexicaine pour adolescents, basée sur la série télévisée américaine Gossip Girl.
 L'Idole d'Acapulco () est un film musical américain réalisé par Richard Thorpe, sorti en 1963.
 Le Rocher d'Acapulco est un film français réalisé par Laurent Tuel, sorti en 1996.
  est une telenovela mexicaine, diffusée en 2014.
 Acapulco est une série télévisée dont la diffusion à débuté en 2021 sur Apple TV+.

Consommation 
 Un acapulco est un cocktail à base de tequila, de rhum, de jus d'ananas et de jus de pamplemousse.

Musique 
 Fun in Acapulco est un album d'Elvis Presley sorti en 1963. Il s'agit de la bande originale du film L'Idole d'Acapulco, dont Elvis Presley tient le premier rôle.

Toponyme 

 Acapulco, ou Acapulco de Juárez, une ville portuaire de l'État de Guerrero, au Mexique ;
 , un district du canton de Puntarenas (province de Puntarenas), au Costa Rica.